O termo Ermida de Nossa Senhora da Guia pode referir-se as seguintes ermidas:

 Ermida de Nossa Senhora da Guia, na freguesia de Guia, em Portugal
 Ermida de Nossa Senhora da Guia, na concelho de Lagoa, nos Açores
 Ermida de Nossa Senhora da Guia, no concelho de Angra do Heroísmo, nos Açores
 Ermida de Nossa Senhora da Guia, Vila da Praia, concelho de Santa Cruz da Graciosa.

Ver também 
 Capela de Nossa Senhora da Guia, em Macau

Desambiguação